Красногорка — топоним:

Белоруссия 
 Красногорка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Красногорка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Красногорка — до 1993 года название села Улкен Сулутор Кордайского района Жамбылской области.

Латвия 
  — посёлок в Балвском районе.

Приднестровье 
 Красногорка — село в Григориопольском районе.

Россия 
 Красногорка — село в Ленинском районе Крыма.
 Красногорка — село в Звериноголовском районе Курганской области.
 Красногорка — деревня в Грязинском районе Липецкой области.
 Красногорка — село в Полтавском районе Омской области.
 Красногорка — деревня в Уинском районе Пермского края.
 Красногорка — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Красногорка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Красногорка — река на Сахалине.

Украина 
 Красногорка — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Красногорка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Красногорка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Красногорка — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Красногорка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Красногорка — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Красногорка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Красногорка — село в Машевском районе Полтавской области.

См. также 
 Красногорки
 Красногорск